Эльбрус — стратовулкан на Кавказе, на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

А также:
 Эльбрус — село в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
 «Эльбрус» — прежнее название футбольной команды «Спартак» (Нальчик).
 «Эльбрус» — теплоход проекта «Москва» типа Р-51 на Украине.
 «Эльбрус» — российское головное многофункциональное судно тылового обеспечения проекта 23120, в составе Северного флота ВМФ России с 2018 года.
 9К72 «Эльбрус» — советский оперативно-тактический ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1961 году.
 «Эльбрус-Авиа» — компания, управляющая аэропортом Нальчика.
 «Эльбрус» — серия советских суперкомпьютеров, разработанных в 1970—1990-х годах, а также процессоры и системы на их основе.
«Эльбрус» — кинотеатр в Москве, находящийся в районе Царицыно.
 «Эльбрус» — процессорная архитектура и семейство процессоров, разрабатываемые в развитие процессорных технологий советских вычислительных комплексов «Эльбрус».
 ОС Эльбрус — дистрибутив Linux для процессоров архитектуры «Эльбрус».

См. также 
 Эльборус
 Эльбурс () — горная система на севере Ирана, у южного побережья Каспийского моря.
 Эльбрусит — минералы